Niemcy:
 Langenberg – dzielnica Gery
 Langenberg – gmina w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia, w powiecie Gütersloh
 Langenberg – szczyt w Habichtswälder Bergland
 Langenberg – szczyt w Odenwaldzie
 Langenberg – szczyt w Rothaargebirge

Zobacz też:
 Langberg
 Langer Berg